Махалка има више значења:

 Махалка, Барио Аљенде (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Махалка (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику